harvester – program komputerowy
 harvester – maszyna leśna